Вулиця Архітектора Сєргеєва-  вулиця міста Кременчук. Знаходиться в мікрорайоні Ревівка.Колишня назва - вулиця Сєдова 

У 2022 році названо на честь Петра Сергеєва - архітектора багатьох будівель у Кременчуці. 

Коротка біографія

Петро Сергеєв (1928-2015) - архітектор, що відбудовував Кременчук з руїн 2 світової війни. Його проєкти – міський музей, будівля КрНУ, Готель «Кремінь», зпроєктував і реалізував забудови 101 та 134 кварталів, міський перинатальний центр, забудова вулиці Київської, УКРТЕЛЕКОМ, басейн «Нептун», сквер «Буратіно», фасад прокуратури міста, виконав барельєф ПК «Нафтохімік». 

Вулиці в Україні